Kaspersky steht für:

 Kaspersky Lab, ein internationales Softwareunternehmen und verschiedene Produkte dieses Unternehmens:
 Kaspersky Internet Security, ein Computer-Sicherheitspaket
 Kaspersky Anti-Virus, ein Antivirenprogramm

Siehe auch:
 Kasperski (Begriffsklärungsseite)